Wyniki Grand Prix Włoch, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

Były to 3. zawody o Wielką Nagrodę Włoch.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Mattia Carpanese, natomiast rezerwę toru stanowili Daniele Tessari oraz Simone Terenzani. Kontuzjowanego Tony Rickardssona zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu: Hans Niklas Andersen.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (16) Mattia Carpanese (Włochy)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja) → (19) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (17) Daniele Tessari (Włochy)
 (18) Simone Terenzani (Włochy)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 5 eliminacjach cyklu.

Opis 

To druga (po GP Danii) eliminacja tegorocznego cyklu bez udziału Polaka w półfinałach.

Ponowny dobry występ zanotował jadący z rezerwy Hans Niklas Andersen: po zwycięstwie w GP Danii, teraz zajął 3 miejsce (prowadząc w finale).

Mattia Carpanese oraz Daniele Tessari zadebiutowali w Żużlowym Grand Prix (patrz Uczestnicy Grand Prix na żużlu).

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Włoch
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Bibliografia 
 
 Wyniki Grand Prix Włoch 2006

Włochy
2006
2006 we Włoszech